Amathila ist der Familienname folgender Personen:

 Ben Amathila (* 1938), namibischer Politiker
 Libertina Amathila (* 1940), namibische Politikerin; Vizepremierministerin (2005–2010)